Název Spengla může znamenat:

 řeka (vodní tok):
 Spengla (Dubinga) – vodní tok ve východní Litvě, levý přítok Dubingy
 Spengla (Merkys) – řeka ve východní Litvě, pravý přítok Merkysu
 Spengla (Strėva) řeka ve střední Litvě, levý přítok Strėvy)

 jezero:
 Spengla (jezero, okres Trakai) – jezero ve východní Litvě, v okrese Trakai, protéká jím řeka Spengla
 Spengla (jezero, okres Varėna) – jezero ve východní Litvě, v okrese Varėna, v povodí řeky Spengla

 sídlo:
 Spengla – vesnice ve východní Litvě, v okrese Varėna

 Nejčastěji ve východní Litvě se občas vyskytující název různých institucí, klubů, kroužků a podobně

 V Litvě se vyskytující příjmení